

Явожно — місто на правах повіту в Сілезькому воєводстві
 Явожно — село в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства